Die Carol Weymuller Open 2023 fanden vom 11. bis 15. Januar 2023 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Vorjahressiegerin war Rowan Elaraby, die nicht erneut antrat. Im Finale des Turniers trafen die beiden topgesetzten Spielerinnen Olivia Fiechter und Georgina Kennedy aufeinander. Kennedy gewann die Partie mit 11:7, 12:10 und 12:10, womit sie sich ihren zehnten Titel auf der World Tour sicherte.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 51.250 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2023
PSA World Tour der Damen 2022/23
Sportveranstaltung in Brooklyn